Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira
Stadsuniversiteit van Lissabon (Cidade Universitária de Lisboa)
Cidade Universitária (metrostation)
Cidade Universitária (Rio de Janeiro)